Сульфат празеодима(III)-аммония — неорганическое соединение, 
двойная соль празеодима, аммония и серной кислоты
с формулой Pr(SO)•(NH)SO,
кристаллы,
слабо растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Выпаривание смеси растворов сульфатов празеодима и аммония:

Физические свойства 
Сульфат празеодима(III)-аммония образует кристаллы.

Слабо растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Pr(SO)•(NH)SO•8HO.

Химические свойства 
 Безводную соль получают сушкой кристаллогидрата:

Применение 
 Электрод в твёрдотельных датчиках газообразного аммиака.

Примечания

Литература 
 

Соединения празеодима
Соли аммония
празеодима
празеодимаммо